Dans le monde fictif des Royaumes oubliés, le Trône de Fer est une organisation à but commercial et aux méthodes plutôt expéditives, ce qui lui a valu à maintes reprises de se heurter aux Ménestrels.

Organisation
Le Trône de Fer est une organisation maléfique fondée par la diablesse Sfena, petite-fille d'Asmodée.
Elle est dirigée par Sfena elle-même (la Tête du Trône de Fer), qui a sous ses ordres trois lieutenants :
Krakosh (le Pied du Trône de Fer), un géant des tempêtes qui s'occupe de la formation des gardes de caravanes aussi bien que des mercenaires.
Maready (l'Œil du Trône de Fer), un sorcier demi-elfe qui s'occupe du renseignement et de l'espionnage,
Ritchar « le Rouge » (la Main du Trône de Fer), un assassin humain, qui établit les routes commerciales et met en place les filières de contrebande.

Le Trône est une organisation a but commercial, et n'a pas de visées politiques. À ce titre, il enjoint ses membres à avoir l'air respectables et à bien s'entendre avec les autorités. Cependant, à cause de ses méthodes plus que contestables, l'organisation est souvent en butte avec les Ménestrels et a été plusieurs fois chassée du Cormyr par le roi Azoun IV. Néanmoins son siège et ses dirigeants sont encore basés à Suzail. Mis à part les habitants des Vaux et le royaume d'Amn, où sévit une guilde suffisamment puissante pour empêcher toute concurrence, le Trône est présent dans la plupart des villes de la Côte des Épées et de l'ouest de la mer des Étoiles Déchues.

Histoire
Le Trône de Fer est une organisation récente. Fondée en 1347 CV, elle a connu une croissance forte, ce qui ne manque pas d'attirer les convoitises et les jalousies.

C'est ainsi qu'en 1371 CV, Maready conspira pour faire disparaître Sfena, au grand dam de Krakosh, secrètement (croit-il) amoureux de la diablesse. Krakosh est à présent à la tête de l'organisation, mais n'a pour seul objectif que de retrouver sa maîtresse. Cela laisse à Maready le loisir de le faire tourner en rond et de diriger de fait l'organisation, d'autant que Ritchar, le troisième lieutenant, a, semble-t-il, disparu également.

Sources
Cloak & Dagger de Eric L. Doyle, Sean K Reynolds et Steven E. Schend.
Seigneurs des Ténèbres de Jason Karl et Sean K. Reynolds.

Organisation des Royaumes oubliés